Pierrel est à l'origine un prénom rare à la fin du Moyen Âge, hypocoristique de Pierre. Il est ensuite devenu un patronyme particulièrement fréquent en Lorraine et en particulier dans le département des Vosges. Il peut faire référence à :

Patronyme 
 André Pierrel (1899-1979), un acteur français.
 Annick Vaxelaire-Pierrel, née le  à Remiremont, une athlète française de ski de fond.

Économie 
 , un groupe pharmaceutique italien.

Notes et références 

Patronyme français
Patronyme lorrain
Patronyme vosgien